Yupanqui est le nom de plusieurs empereurs incas :
 Tupac Yupanqui
 Capac Yupanqui
 Titu Kusi Yupanqui
 Lloque Yupanqui
 Pachacuti Yupanqui

Yupanqui peut également désigner :
 Atahualpa Yupanqui, un chanteur argentin
 Tito Yupanqui, une localité de Bolivie